Jacque pode referir-se a:

 Jacque (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Jacque (armadura), componente de algumas armaduras medievais.

Desambiguação